Chagas de Cristo - na cultura cristã, os cinco sinais que aparecem no corpo, nos mesmos pontos onde ocorreu a crucificação de Jesus Cristo
9483 Chagas - um asteroide
Doença de Chagas

Pessoas 
 Carlos Chagas
 Chagas Freitas
 Diogo das Chagas
 João Chagas
 Manuel Joaquim Pinheiro Chagas
 Marco Chagas
 Marinho Chagas
 Walmor Chagas

Desambiguação